Gisan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Gisan-myeon, Chilgok-gun, socken i Chilgok-gun, Norra Gyeongsang, 
 Gisan-myeon, Seocheon-gun, socken i Seocheon-gun, Södra Chungcheong,